Deinonychus peut faire référence :
 au Deinonychus, un dinosaure ;
 au groupe de doom metal Deinonychus.